Amerikai Egyesült Államok
Engle (Texas)
Engle (Nyugat-Virginia)
Engle (Új-Mexikó)